Leck peut faire référence à :

Toponyme 
 Leck, commune allemande de l'arrondissement de Frise-du-Nord, en Schleswig-Holstein ;

Patronyme 
 Leck (1988-), rappeur français ;
 Bart van der Leck (1876-1958), peintre néerlandais.